Тагизаде () − азербайджанская фамилия. Известные носители:

 Тагизаде, Айхан Аваз оглы (род. 1996) — азербайджанский тхеквондист, чемпион Европейских игр 2015 года в Баку.
 Тагизаде, Алекпер Джавад-оглы (род. 1960) — руководитель продюсерского центра центра «Pro-cent».
 Тагизаде, Заур Намикович (род. 1979) — азербайджанский футболист.
 Тагизаде, Руслан Тофик оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист, амплуа — защитник.
 Тагизаде, Тамина (род. 1982) — журналист.
 Тагизаде, Тофик Мехдикулу оглы (1919—1998) — азербайджанский и советский режиссёр, актёр и сценарист.
 Тагизаде, Эльдар Абдулла оглы (1963—1992) — Национальный Герой Азербайджана.